Суперкубок Чехії з футболу 2014  — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 18 липня 2014 року між чемпіоном та володарем кубка Чехії Спартою та віце-чемпіоном і фіналістом кубка Чехії Вікторією (Пльзень).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2014
Чехія
2014 у Чехії